Група А ФИФА Светског првенства за жене 2007. била је једна од четири групе репрезентација које су се такмичиле на Светском првенству за жене 2007. Први круг мечева групе почео је 10. септембра, а последњи мечеви одиграни су 17. септембра. Већина утакмица је одиграна на стадиону Хонгкоу у Шангају. Бранилац титуле Немачка је на челу групе, којој се у другом колу придружила Енглеска, једина екипа коју Немачка није успела да победи.

Табела

Утакмице
Сва времена су локална (UTC+8)

Немачка и Аргентина

Јапан и Енглеска

Аргентина и Јапан

Енглеска и Немачка

Немачка и Јапан

Енглеска и Аргентина

Референце

Спољашње везе 
Светско првенство у фудбалу за жене Кина 2007

Светско првенство у фудбалу за жене 2007.